El municipio de Fall River (en inglés: Fall River Township) es un municipio ubicado en el condado de Wilson en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 359 habitantes y una densidad poblacional de 2,74 personas por km².

Geografía 
El municipio de Fall River se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 131.21 km², de la cual 129,93 km² corresponden a tierra firme y (0,98 %) 1,28 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 359 personas residiendo en el municipio de Fall River. La densidad de población era de 2,74 hab./km². De los 359 habitantes, el municipio de Fall River estaba compuesto por el 98,05 % blancos, el 0,56 % eran de otras razas y el 1,39 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,95 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Wilson (Kansas)